Грейс Ба́мбри (; род. , Сент-Луис, Миссури, США) — американская оперная певица (меццо-сопрано и сопрано), одна из ведущих оперных певиц своего поколения.

Биография 
Родилась в небогатой семье в Сент-Луисе, Миссури, отец был железнодорожным рабочим, мать — школьной учительницей. Окончила старшую школу Чарльза Самнера в Миссисипи — первое заведение подобного рода в штате для чернокожих. Первый конкурс на радио выиграла в 17 лет, но в местную консерваторию её не приняли из-за цвета кожи; организаторы конкурса, тем не менее, помогли ей поступить на учёбу в Бостонский университет. Позже она училась в Северо-Западной академии и в Западной академии музыки в Санта-Барбаре. В 1958 году Бамбри стала победителем конкурса Национального совета по прослушиванию «Метрополитен-опера», в том же году состоялся её первый сольный концерт в Париже. Оперный дебют Бамбри произошёл в 1960 году, когда она исполнила партию Амнерис в Парижской опере, с этого же года начав петь в Базельской опере.

Международную известность получила в 1961 году, в возрасте 24 лет, когда исполнила партию Венеры на Байрейтском фестивале, став первой чернокожей певицей, принявшей в нём участие. В 1963 году впервые выступила в Королевской опере в Ковент-Гардене, в 1964 году — в Ла-Скала, в 1965 году — в "Метрополитен-опера". Первоначально исполняла только роли меццо-сопрано, но к середине 1970-х годов расширила репертуар на сопрано (её дебют как сопрано состоялся в 1964 году на сцене Венской оперы), до конца 1980-х годов сосредоточившись почти исключительно на драматических ролях, а в 1990-х годах вновь вернувшись к меццо-сопрано.

По приглашению Жаклин Кеннеди пела в Белом доме (вновь пела там в 1981 году на инаугурации Рональда Рейгана). С конца 1980-х годов в большей степени выступала в Европе, нежели в США, много лет жила в Швейцарии, ныне проживает в Зальцбурге. В середине 1990-х годов она создала собственный ансамбль, исполнявший народные афроамериканские песни. Ушла с оперной сцены в 1997 году, начав преподавать и судить различные международные соревнования, в 2001—2002 годах дала серию концертов, в 2013 году вернулась на оперную сцену, исполнив партию графини в «Пиковой даме» на сцене Венской оперы.

Имеет большое количество наград, в том числе премию ЮНЕСКО, премию Центра Кеннеди за вклад в исполнительское искусство; введена в Аллею славы Сент-Луиса.

См. также 
 Мариан Андерсон
 Леонтина Прайс
 Ширли Верретт
 Джесси Норман

Примечания

Ссылки 
 Boston University Online: «Amazing Grace»
 answers.com Grace Bumbry, includes reprint of a magazine article
 MusicianGuide.com biography
 Opera News story on Grace Bumbry
 St. Louis Walk of Fame page for Grace Bumbry
 Интервью на Culturekiosque operanet, Trubadur  and Online Musik Magazin (in German)
 Time magazine review, 16 November 1962 
 Time magazine review on recital at White House 1962 
 Andante.com review of recital in New York, February 2002
 Music Academy of the West faculty profile 
 Грейс Бамбри на сайте Оperissimo

Певцы и певицы США
Оперные певцы и певицы XX века
Оперные певцы и певицы XXI века
Оперные певцы и певицы США
Выпускники Северо-Западного университета
Выпускники Музыкальной школы Северо-Западного университета